Edin Sancaktar (1991. július 13. –) német labdarúgó, a Goslarer SC kapusa.

További információk 
Adatlapja a Soccerway oldalán

1991-ben született személyek
Német labdarúgók
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
Az FC 08 Homburg labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek